Крћина може бити:

Горња Крћина, насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ. 
Доња Крћина, насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ.